Anthony Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anthony Peak (Idaho)
 Anthony Peak (Kalifornien)